Эдуардо Риссо (; род. 23 ноября 1959, Леонес, Кордова, Аргентина) — аргентинский художник комиксов.

Биография 
Риссо родился 23 ноября 1959 года в Леонесе. В 1981 году он нарисовал свои первые работы для газеты La Nación и журналов Eroticón и Satiricón, издаваемых .

В августа 1999 года Риссо и Брайан Аззарелло запустили серию комиксов  для Vertigo.

Награды 
 2002: Harvey Award — Best Artist
 2002: Eisner Award — Best Penciller/Inker or Penciller/Inker Team
 2002: Eisner Award — Best Artist
 2002: Yellow Kid Award — Comic Illustrators and Authors
 2003: Harvey Award — Best Artist
 2017: Peng! — Der Münchner Comicpreis — Bester nordamerikanischer Comic
 2019: Rudolph-Dirks-Award — Bester Künstler — South America — Best Artwork

Работы 

1980-ые
 1987 — Parque Chas
 1988 — Cain
 1989 — Fulù

1990-ые
 1992 — Simon, Una Aventura Americana
 1994 — Video Nocturno
 1995 — Boy Vampiro
 1996 — Borderline
 1996 — Horror Revisitado
 1997 — Chicanos

1997
 1997/07 — Aliens Wraith, Dark Horse Comics
 1997/09 and 11 — Alien: Resurrection, Dark Horse Comics
 1997/09 — «Slippery Woman» (в Heavy Metal)
 1998 — Los Misterios de la Luna Roja
 1998/03 — «Indecision» (в Heavy Metal)
 1998/05 — «Incompatibility» (в Heavy Metal)
 1998/09—12 — Jonny Double, DC Comics
 1998/11 — «Costume Party» (в Heavy Metal)

1999
 1999 — 100 Bullets (#1-5), DC Comics
 1999/03 — «The Death of a Romantic» (в Heartthrobs #3), DC Comics
 1999/08 — «Food Chain» (в Flinch #2), DC Comics

2000
 2000 — 100 Bullets (#6-17), DC Comics
 2000/01 — 100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call, DC Comics
 2000/01 — Vertigo: Winter’s Edge #3: «Silencer Night», DC Comics
 2000/03 — Transmetropolitan #31, DC Comics
 2000/04 — Transmetropolitan: I Hate it Here #1, DC Comics
 2000/05 — «Spring Fever» (в Heavy Metal)
 2000/08 — «Batman: Scars» (Batman Black and White back-up story в Batman: Gotham Knights #8), DC Comics

2001
 2001 — 100 Bullets (#18-29), DC Comics
 2001/02 — 100 Bullets Vol. 2: Split Second Chance, DC Comics
 2001/03 — «The Swamp Monster Strikes Again» (в Heavy Metal)
 2001/04 — «Once Upon a Time in the Future» (в Weird Western Tales #3), DC Comics
 2001/07 — Spider-Man's Tangled Web #4: «Severance Package», Marvel Comics
 2001/11 — 100 Bullets Vol.3: Hang Up on the Hang Low, DC Comics

2002
 2002 — 100 Bullets (#30-39), DC Comics
 2002/01 — «911: America’s Pastime»
 2002/01 — Superman pinup (в The Adventures of Superman #600), DC Comics
 2002/05 — Alan Moore — Monographie
 2002/06 — 100 Bullets Vol. 4: A Foregone Tomorrow, DC Comics
 2002/07 — Green Lantern pinup (в Green Lantern Secret Files and Origins #3), DC Comics

2003
 2003 — 100 Bullets (#40-47), DC Comics
 2003 — Bernet
 2003/03 — 100 Bullets Vol. 5: The Counterfifth Detective, DC Comics
 2003/04 — Vertigo X Preview, DC Comics
 2003/09 — 100 Bullets Vol. 6: Six Feet Under the Gun, DC Comics
 2003/10 — 2004/03 — Batman #620-625, DC Comics
 2003/10 — JSA All-Stars #6, DC Comics

2004
 2005 — 100 Bullets (#48-54), DC Comics
 2004/03 — Wonder Woman vol. 2 #200, DC Comics
 2004/07 — 100 Bullets Vol. 7: Samurai, DC Comics
 2004/09 — Eduardo Risso: Black. White

2005
 2005 — 100 Bullets (#55-65), DC Comics
 2005/02 — Batman Black and White statue, DC Comics
 2005/04 — Vertigo: First Taste
 2005/07 — 100 Bullets Vol. 8: The Hard Way, DC Comics

2006
 2006 — 100 Bullets (#66-77), DC Comics
 2006/04 — 100 Bullets Vol. 9: Strychnine Lives, DC Comics

2007
 2007 — 100 Bullets (#78-85), DC Comics

2008
 2008 — 100 Bullets (#86-96), DC Comics
 2008 — Logan #1-3, Marvel Comics
 2008 — The Spirit #13, DC Comics

2009
 2008 — 100 Bullets (#97-100), DC Comics
 2009 — Wednesday Comics #1-12, DC Comics

2010
 2010 — DMZ #50, DC Comics
 2010 — Vampire Boy, Dark Horse Comics

2011
 2011 — Jonah Hex #62, DC Comics
 2011 — Strange Adventures vol. 4 #1, DC Comics
 2011 — Flashpoint: Batman Knight of Vengeance #1-3, DC Comics
 2011 — Spaceman #1, DC Comics

2012
 2012 — Spaceman #2-9, DC Comics

2013
 2013 — Before Watchmen: Moloch #1-2, DC Comics
 2013 — 100 Bullets: Brother Lono #1-5, DC Comics

2014
 2014 — 100 Bullets: Brother Lono #6-8, DC Comics

2016
 2016 — Dark Night: A True Batman Story, DC Comics
 2016 — Moonshine #1-3, Image Comics
 2016 — The Dark Knight III: The Master Race #2, DC Comics

Обложки 
 Red Sonja #5 (Dynamite Entertainment, 2006)
 Superman #700 (DC Comics, 2010)
 First Wave #5 (DC Comics, 2011)
 Before Watchmen: Comedian #1 (DC Comics, 2012)

Примечания 

Художники Аргентины
Художники XX века
Художники XXI века